Brece est un toponyme qui peut désigner :
 Brecë/Brece, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
 Brecé, une commune française, située dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire.
 Brécé, une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.